Hydrobia booneae är en snäckart som beskrevs av Morrison 1954. Hydrobia booneae ingår i släktet Hydrobia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
booneae